Потапов Владимир Николаевич (24 февраля, 1940, посёлок Удельная, Раменский район, Московская область, РСФСР)  — член Союза художников России.

Биография 
С 1954 года занимался в изостудии под руководством художника В. Пантелеева.

В 1963 году окончил Московское высшее художественно–промышленное училище (б. Строгановское).

Выставляться начал с 1961 года – «Выставка молодых художников г. Москвы».

Работает в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта. Произведения написаны в традиционной манере русской реалистической школы. Его творчество связано с интересом к русскому народному искусству, быту, природе.

С 1979 — преподаватель детской школы искусств в Жуковском Московской области. Награждён почётным званием «Ветеран труда» (2010).

C 1990 года – член Коломенской мастерской при Союзе художников (ныне Коломенское отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России") с момента организации (1990 год).

С 1993 года – член Союза художников России.

Награждён Дипломом Союза художников России за успехи в творчестве и содействии развитию изобразительного искусства России и Золотой медалью «Духовность, Традиции, Мастерство» Союза художников России. 

Картины находятся в Раменском историко-художественном музее и в Малоярославецком музейно-выставочном центре.

Основные произведения 
 Зима, вид из окна мастерской
 Антоновка и айва
 Деревня Зехново. Вечер
 Апрель в Коломне
 Никола на Посаде, вечером
 Коломна над Москвой-рекой

Выставки 
1990 — Республиканская художественная выставка, посвященная тысячелетию принятия христианства на Руси. 

1992 — Международная выставка «Всему миру свет», посвященная Сергию Радонежскому.
1993 — Испания. Выставка «Искусство России».
1996 — Москва. Выставка «50 лет МООСХ».

1997 — Выставка произведений «Художники Центральных областей России».

1999 — Всероссийская художественная выставка «Россия IX».

2004 — Всероссийская художественная выставка «Россия X».

2008 — Всероссийская художественная выставка «Россия XI».

С 1998 по настоящее время ежегодные выставки в г. Коломна в выставочном зале «Дом Озерова».

Персональные выставки 

1996 — Москва.Выставочный зал МООСХ.
1996 — Жуковский. Выставочный зал «5-й дом».
1997 — VIII выставка произведений художников центральных областей России.

1998 — поселок Удельная выставочный зал ДК «Победа».
2010 — Раменское. Выставочный зал Раменского историко-художественного музея.
2010 — Коломна. Выставочный зал «Дом Озерова».

2012 — Вокресенск. Выставочный зал ДК «Цементник».

2014 — Луховицы. Выставочный зал Историко-художественного музея.

2016 — Жуковский. В Арт-салоне «5 дом».

2017 — Жуковский. Дворец Культуры. 

2019 — Раменское. Выставочный зал ДК «Сатурн».

2020 — Коломна. Выставочный зал «Дом Озерова».

Примечания 

Художники
Родившиеся 24 февраля
Родившиеся в 1940 году
Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники XX века
Художники России
Художники XXI века
Преподаватели
Преподаватели по алфавиту
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова